Marko Simonović (n. 1986), cestista serbo
 Marko Simonović (n. 1999), cestista montenegrino